Caenagnathasia martinsoni (gr. "mandíbula reciente de Asia de Gerbert Genrikhovich Martinson") es la única especie conocida del género extinto Caenagnathasia de dinosaurio terópodo cenagnátido, que vivió a finales del período Cretácico, hace 92 millones de años, en el Turoniense, en lo que hoy es Asia.

Descripción
Caenagnathasia es el oviraptorosauriano más pequeño conocido y uno de los dinosaurios no aviares más pequeños. Los fragmentos de mandíbula miden sólo unos pocos centímetros de largo y la longitud total del cráneo se ha estimado en 7,6 cm. Una estimación de 2010 realizada por Gregory S. Paul dio una longitud de 0,61 metros y un peso de 1,4 kg.  Caenagnathasia presumiblemente se habría asemejado a otros oviraptorosaurianos, que eran emplumados, dinosaurios parecidos a pájaros de cráneos con pico, cuellos y miembros largos. Estudios recientes sugieren que fue uno de los miembros más primitivos de Caenagnathidae. Tenía tres dedos en cada mano e igual número en los pies, con huesos fusionados de igual manera que las aves. El dentario no poseía diente y es más antiguo oviraptorosauriano conocido con esa característica.

Descubrimiento e investigación
La especie tipo Caenagnathasia martinsoni fue nombrada y descrita en 1994 por Philip J. Currie, Stephen Godfrey y Lev Nesov. El nombre genérico es una combinación de una referencia a la colocación de la especie dentro de Caenagnathidae, con Asia, el continente de su procedencia. El nombre específico honra a Gerbert Genrikhovich Martinson. El género se basa en el holotipo N 401/12457, un par de dentarios fundidos de las mandíbulas inferiores.
Los restos del cenagnatasia se encontraron cerca de Dzharakuduk en capas de la Formación Bissekt en Uzbekistán y en la Formación Bostobinskaya Svita en Kazajistán,  datando entre el Turoniano y el Coniaciano, alrededor de 90 millones de años atars, haciéndole el cenagnátido más viejo conocido. Un segundo espécimen fue referido a la especie, N 402/12457, un dentario derecho de un individuo ligeramente más pequeño. Ambos individuos eran adultos. En 2015, se describió el nuevo material de Caenagnathasia proveniente el mismo sitio que el holótipo, el material incluye varias vértebras, un dentario y un fémur.

Clasificación

Los especímenes que consisten sobre todo en quijadas inferiores, fueron asignados inicialmente a aves por Sternberg en 1940 y Cracraft en 1971. Osmolska en 1976 reconoció semejanzas con el Oviraptor, y recién en 1993 se le dio un género propio por Currie, Godfrey y Nessov,. Caenagnathasia es un miembro basal de la familia  Caenagnathidae y se especula que está cerca del momento de que esta familia y Oviraptoridae se separaron. Vivió unos 5 millones de años antes que el Chirostenotes y era mucho más pequeño. Caenagnathasia tradicionalmente es asignado a Caenagnathidae. Utilizando la definición de Hans-Dieter Sues de ese clado sería incluso por definición un miembro. Sin embargo, se ha sugerido que podría tener una posición más basal en Oviraptorosauria, fuera de Caenagnathoidea.  En 2015, después de la descripción de nuevos materiales, se encontró que Caenagnathasia podría confiadamente ser referido a Caenagnathidae.
El siguiente cladograma se basa en el resuelto en la descripción de Anzu.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Caenagnathasia en The Theropod Database (en inglés)
 Caenagnathasia dentro de ovirraptosauria en The Thescelssosaurus (en inglés)
 Ficha e imagen de Caenagnathasia en dinosaurier-web (en alemán)

Fósiles de Asia
Oviraptorosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia